Le pays de l'or peut faire référence à :

 La Communauté d'agglomération du pays de l'Or, un regroupement de communes héraultais situé autour de l'étang de l'Or
 Le jeu de rôle Myranor